A categoria Portugal Colónias - África inclui a única emissão com a chancela "África".

Portugal Colónias - África 

1898
 África - 4.º Centenário do descobrimento do Caminho Marítimo para a Índia
|}

Ver também
 Filatelia
 Selos de Portugal

Colonias Africa